L'expression « chien volant » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de chiroptères :
 le Chien volant aux épaulettes du Congo ou Épomophore de Franquet () ;
 le Chien volant à tête de marteau ou Hypsignathe monstrueux ().

Articles connexes 

 
 
 Chien de prairie

Référence 

Chiroptère (nom vernaculaire)
Pteropodidae
Nom de mammifère ambigu